Schlagschaum ist:

 eine kalorienreduzierte Form der Schlagsahne, 
 ein flüssiges, wässriges Beschichtungsmittel, siehe Schlagschaum (Beschichtungsmittel)